Игорь Валерьевич Закурдаев (род. 8 января 1987 года, Лениногорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР) — казахстанский горнолыжник, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Карьера 
И. В. Закурдаев родился в Лениногорске, где и начал заниматься горнолыжным спортом.

На Зимней Азиаде-2011 в Алматы выиграл два «золота» — в комбинации и супергиганте и «серебро» — в скоростном спуске.
 
На Олимпиаде-2010 в Ванкувере был 50-й (скоростном спуске), 43-й (супергигант), 51-й (гигантский слалом), 38-й (слалом) и 33-й (горнолыжная комбинация).

На Олимпиаде-2014 в Сочи был 33-м в (скоростном спуске).

Ссылки 
 
 Игорь Валерьевич Закурдаев на сайте fis-ski

Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Горнолыжники Казахстана
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года